FTK steht für:
 FTK Funktechnik Köpenick GmbH, siehe Funkwerk Köpenick
 Fachschule für Technik Kassel
 Freight Tonne-Kilometres in der Luftfahrt, siehe Tonnenkilometer, Maß für die Transportleistung von Gütern
 Godman Army Airfield (IATA-Code), Flugfeld von Fort Knox, Hardin County, Kentucky

Abkürzung